Гръцката статистическа служба () е държавна статистическа организация, подчинена на правителството в Гърция. Седалището ѝ се намира в град Пирея.

Ръководители 
Национална статистическа служба на Гърция (ESYE)

Генерален секретариат на ESYE

Гръцка статистическа служба (ELSTAT)

Вижте също 
 Население на Гърция

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Национални статистически служби
Политика на Гърция
Пирея
Основани в Гърция през 1956 година